Bessie Potter Vonnoh (1872-1955), sculptrice américaine,
 Robert Vonnoh (1858-1933), peintre américain.